Ventadour est un nom propre français qui peut faire référence à:

Patronyme 

 Vicomté de Ventadour :
 Liste des vicomtes, comtes et ducs de Ventadour ;
 Bernart de Ventadour (ca. 1125 - ca. 1200), troubadour français ;
 Bernard de Ventadour (mort en 1254), évêque du Puy-en-Velay;
 Marie de Ventadour (morte vers 1222), trobairitz française ;
 Guy de Ventadour (ca. 1302-1352), prélat français, évêque de Cambrai et de Vabres;
 Henri de Levis, duc de Ventadour (1596-1651), militaire puis religieux francais.

Pseudonyme 

 Abbé de Ventadour (1717-1756), surnom d'Armand de Rohan-Soubise, homme d'Église français, membre de l’Académie française.

Châteaux 
 Le château de Ventadour (Corrèze), situé sur la commune de Moustier-Ventadour en Corrèze, France.
 Le château de Ventadour (Ardèche), situé sur la commune de Meyras en Ardèche, France.

Toponyme 
 (Québec)
 Canton Ventadour, municipalité de la Eeyou Istchee Baie-James, MRC de Jamésie, région administrative du Nord-du-Québec.

Hydronyme 
 (Québec)
 Lac Ventadour, agglomération de La Tuque, Mauricie.
 Lac Ventadour, Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC de La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord.
 Lac Ventadour (rivière Ventadour), municipalité de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), MRC de Jamésie, région administrative du Nord-du-Québec.
 Rivière Ventadour, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), MRC de Jamésie, région administrative du Nord-du-Québec.

Divers 
 Le duc et la duchesse de Ventadour : un grand amour chrétien au XVIIe siècle, biographie d'Henri de Levis, duc de Ventadour et Marie Liesse de Piney-Luxembourg, duchesse de Ventadour écrit par un auteur anonyme en 1889.
 Ventadour, train circulant entre Bordeaux et Ussel (historiquement Clermont-Ferrand), en France.
 Salle Ventadour, ancien théâtre de Paris, France.
 Ventadour, taureau cocardier de race camarguaise.
 Lycée Bernard de Ventadour, lycée public de la ville d'Ussel en Corrèze.
 Cantine Ventadour, pour le personnel de la Banque de France, située a Paris

Références 

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien